Whorlton (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Whorlton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire